Arapuni ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Arapuni (Neuseeland), Ortschaft in der Region Waikato, Neuseeland
 Arapuni Suspension Bridge, Hängebrücke in der Region Waikato, Neuseeland

 Kraftwerk Arapuni, Laufwasserkraftwerk in der Region Waikato, Neuseeland
 Lake Arapuni, Stausee in der Region Waikato, Neuseeland